«Озеро» — название нескольких картин:
 «Озеро» — картина Константина Крыжицкого, написанная в 1897 году.
 «Озеро» — картина Исаака Левитана, написанная в 1899—1900 годах (другое название — «Озеро. Русь»).
 «Озеро» — картина Аполлинария Васнецова, написанная в 1902 году.
 «Озеро» — картина Василия Кандинского, написанная в 1910 году.